Националният отбор по волейбол на Мексико представя страната на международни турнири и състезания. Тимът е участвал на олимпийски игри.

Състав

Олимпийски игри

Световно първенство

Северноамериканско първенство

Мачове 

Мексико
Спорт в Мексико